Afkorting voor lichtjaar
 Ly (digraaf), de lettercombinatie 'au' zoals die onder meer in het Hongaars voorkomt
 Minh Ly